Суперкубок Португалії з футболу 1985 () — 7-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Порту» та володар кубка Португалії «Бенфіка».
За сумою проведених першого та повторного матчів (20 листопада і 4 грудня 1985 року) перемогу з рахунком 1:0 здобула «Бенфіка».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1985
Португалія
1985 у португальському спорті